Gwisdek ist ein Familienname, der sich vom Wort gwizdek (poln. für „Pfeife“ im Sinne des Tonerzeugers) ableitet. Gwisdek ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriela Gwisdek (* 1966), Schriftstellerin, Witwe von Michael Gwisdek
 Johannes Gwisdek (* 1980), deutscher Komponist und Schauspieler
 Michael Gwisdek (1942–2020), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Robert Gwisdek (* 1984), auch bekannt als Käptn Peng, deutscher Schauspieler und Musiker, Sohn von Michael Gwisdek und Corinna Harfouch